Gong se poate referi la:
Gong, formație muzicală
Gong, instrument muzical